Le sigle JDS ou JdS peut faire référence à :
 Janata Dal (Secular), un parti politique indien ;
 lycée Janson-de-Sailly, à Paris.
 Japanese Defense Ship, le préfixe désignant les navires de la Force maritime d'autodéfense japonaise entrés en service avant 2008 ;
 Java Desktop System, en informatique, un ancien gestionnaire de fenêtres ;
 Jeunes Démocrates Sociaux, un mouvement des jeunes du Centre des démocrates sociaux, un ancien parti politique français disparu ;
 Journal de Spirou ;
 Júnior dos Santos, né en 1984, pratiquant brésilien d'arts martiaux mixtes.

Voir aussi 
 JDS Architects, l'agence de l'architecte Julien De Smedt